«Love Me Harder» (с англ. — «Люби меня крепче») — песня Арианы Гранде (исполняемая ею в дуэте с канадским певцом The Weeknd) с её второго альбома My Everything (2014).

История создания 
Первая версия песни была написана Максом Мартином, Петером Свенссоном, Али Паями и Саваном Котечей. (Все они авторы песен и по совместительству музыкальные продюсеры, первые трое из Швеции, а Котеча из США. Ранее Макс Мартине уже работал с Гранде над хитами «Problem» и «Break Free»).

Канадский ритм-н-блюзовый певец The Weeknd, с которым Гранде поёт эту песню, наиболее известен неприличными песнями своего авторства, в которых повествует о своих сексуальных похождениях.

Как рассказывает сайт Songfacts, Ариана Гранде, записав демозапись этой песни, отослала её своему товарищу по лейблу Зе-Уикенду. Тот рассказывал журналу Rolling Stone:

Итак, The Weeknd подправил текст и отослал его обратно продюсеру Арианы Гранде Максу Мартину.

В итоге для Tge Weeknd сингл стал поворотным в его карьере, его первым хитом. Он говорит: «Мой лейбл как бы дал мне результативный пас. Я думаю, в этот момент для меня звёзды удачно сошлись. Когда я вижу щёлку, я туда проникаю».

Сюжет песни 
В этой песне Ариана Гранде заявляет, что её возлюбленный, если он хочет сделать её счастливой (да и вообще хочет остаться с ней), «должен любить её более жёстко».

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2014 года
Песни 2014 года
Песни Арианы Гранде
Синглы Republic Records
Песни, написанные Максом Мартином
Песни The Weeknd
Песни-дуэты